Il singolare  del Roma Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Simone Bolelli era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Gilles Müller, 3–6, 7–5, 6–7(1–7).

Jerzy Janowicz ha battuto in finale Gilles Müller 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie

 Gilles Müller (finale)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Rui Machado (semifinali)
 Simone Bolelli (semifinali)

  Antonio Veić (quarti di finale)
  James Ward (secondo turno)
  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Roma Open 2012